Cruz Grande kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Cruz Grande, Guerrero, 
 Cruz Grande, Chiapas, Siltepec, 

Robotskapade Mexikoförgreningar